Jadów est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la gmina de Jadów, dans le powiat de Wołomin, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Jadów, chef-lieu de cette gmina